Az 555-ös jelzésű regionális autóbusz Cegléd, autóbusz-állomás és Kalocsa, autóbusz-állomás között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2462-es járat 2016. december 12-étől 555-ös jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között nincsenek feltüntetve a négyszámjegyű helyközi járatok.

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||69
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Gimnázium utca||68
|align=left|
|-
|1|| Cegléd, posta||67
|align=left|
|-
|2|| Cegléd, Síp utca||66
|align=left|
|-
|3|| Cegléd, Ruhagyár||65
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, Vásár tér||64
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, köztemető||63
|align=left|
|-
|∫|| Cegléd, VOLÁNBUSZ telep||62
|align=left|
|-
|∫|| Vett út||61
|align=left|
|-
|∫|| 441-es sz. általános iskola||60
|align=left|
|-
|∫|| Kapás dűlő||59
|align=left|
|-
|∫|| Hargita dűlő||58
|align=left|
|-
|4|| Nyársapáti elágazás||57
|align=left|
|-
|∫|| Hosszúdűlő||56
|align=left|
|-
|∫|| Csemői bekötő út||55
|align=left|
|-
|∫|| Gál kastély||54
|align=left|
|-
|∫|| Nagykőrös, zártkertek||53
|align=left|
|-
|∫|| ||52
|align=left|
|-
|5|| Nagykőrös, Hotel Cifra||51
|align=left|
|-
|6|| Nagykőrös, strandfürdő||50
|align=left|
|-
|7|| Nagykőrös, Szabadság tér||49
|align=left|
|-
|∫|| Nagykőrös, Kálvin tér||48
|align=left|
|-
|∫|| Nagykőrös, tüzérlaktanya||47
|align=left|
|-
|∫|| ÁG. Fekete üzemegység||46
|align=left|
|-
|∫|| Dózsa major||45
|align=left|
|-
|∫|| ÁG. Kertészet||44
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, Katonatelep||43
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, Veres Péter utca||42
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, Barka utca||41
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, Gyökér utca||40
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, METRO||39
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, BARNEVÁLL||38
|align=left|
|-
|8|| Kecskemét, autóbusz-állomásvégállomás||37
|align=left|
|-
|∫|| Kecskemét, Cifra Palota||36
|align=left|
|-
|9|| Kecskemét, Katona József Gimnázium||35
|align=left|
|-
|10|| Kecskemét, Egyetem (GAMF)||34
|align=left|
|-
|11|| Kecskemét, Pólus Róna||∫
|align=left|
|-
|12|| Erdészház||∫
|
|-
|13|| Lövőtéri útelágazás||∫
|
|-
|14|| Kertészeti Kutató||∫
|
|-
|15|| Vegyesbolt I.||∫
|align=left|
|-
|16|| Külsőballószög||∫
|
|-
|17|| Köncsögi útelágazás||∫
|
|-
|18|| Galambházi erdő||∫
|
|-
|19|| Ágasegyháza, szövetkezeti vendéglő||∫
|align=left|
|-
|20|| Ágasegyháza, autóbusz-váróterem||33
|align=left|
|-
|21|| Izsák, Határ út||∫
|
|-
|22|| Izsák, 6. sz. bolt||∫
|align=left|
|-
|23|| Izsák, temető||32
|align=left|
|-
|24|| Izsák, Rendőrség||31
|align=left|
|-
|25|| Izsák, gépállomás||30
|align=left|
|-
|26|| Tapodi tanyák||29
|
|-
|27|| Kispáhi, Borzák tanya||28
|
|-
|28|| Páhi, szövetkezeti vendéglő||27
|align=left|
|-
|29|| Csengődi elágazás||26
|align=left|
|-
|30|| Tabdi-csatorna||25
|
|-
|31|| Tabdi elágazás||24
|align=left|
|-
|32|| Kaskantyúi elágazás||23
|
|-
|33|| 39-es km-kő||22
|
|-
|34|| Kiskőrös, ipartelep||21
|
|-
|35|| Kiskőrös, vasútállomás||20
|align=left|
|-
|36|| Kiskőrös, városháza||19
|align=left|
|-
|37|| Kiskőrös, Deák Ferenc út||18
|align=left|
|-
|38|| Kiskőrös, Katona József utca||17
|
|-
|39|| Orcsik tanya||16
|
|-
|40|| Kalocsai útelágazás||15
|align=left|
|-
|41|| Kecel, Lovas büfé||14
|
|-
|42|| Kecel, fürdőtelep||13
|
|-
|43|| Kecel, autóbusz-váróterem||12
|
|-
|44|| Kecel, fürdőtelep||11
|
|-
|45|| Kecel, Lovas büfé||10
|
|-
|46|| Kákonyi iskola||9
|
|-
|47|| Vádéi bejárati út||8
|
|-
|48|| Csomai bejárati út||7
|align=left|
|-
|49|| Öregcsertő, bejárati út||6
|align=left|
|-
|50|| Öregcsertő, autóbusz-váróterem||5
|align=left|
|-
|51|| Öregcsertő, óvoda||4
|align=left|
|-
|52|| Kiscsertő||3
|
|-
|53|| Mácsa||2
|
|-
|54|| Halom, szövetkezeti vendéglő||1
|align=left|
|-
|55|| Kalocsa, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Cegléd autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Kecskemét autóbuszvonalai
Nagykőrös autóbuszvonalai